Niemöller ist der Familienname folgender Personen:
 Else Niemöller (1890–1961), deutsche Pfarrfrau und Aktivistin der Frauen- und Friedensarbeit nach 1945
 Heinrich Niemöller (1859–1941), deutscher evangelischer Pfarrer und Autor
 Jan Niemöller (1925–1998), deutscher Jurist
 Klaus Wolfgang Niemöller (* 1929), deutscher Musikwissenschaftler
 Martin Niemöller (1892–1984), deutscher evangelischer Theologe
 Martin Niemöller (Richter) (* 1935), deutscher Jurist
 Oliver Niemöller (* 1961), Komponist und Digitalkünstler